Peter Ficker ist der Name folgender Personen:

* Peter Ficker (Floßmeister) (1580–1627), kursächsischer Floßmeister
 Peter Ficker (Segler) (* 1951), brasilianischer Segler